

Patronyme 

 Édouard Brindeau (1814-1882), acteur français ;
 Louis Brindeau (1856-1936), magistrat et homme politique français ;
 Jeanne Brindeau (1860-1946), actrice française ;
 Serge Brindeau (1925-1997), poète français ;
 Pascal Brindeau (1974- ), homme politique français.

Toponymie 

 Allée du Brindeau, voie française du  parisien.